Noordwestelijke Doorvaart, een scheepvaartroute
 Northwest Passage (film), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1940
 Northwest Passage (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie